Dornis ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Dornis (* 1930), deutscher Maler, Grafiker und Zeichner der Leipziger Schule
 Tim W. Dornis, deutscher Jurist